Pluviôse was de vijfde maand van de Franse republikeinse kalender; pluviôse betekent: regenmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 20, 21 of 22 januari en eindigde op 18, 19 of 20 februari.

Maand van de Franse republikeinse kalender